Plaats in Indonesië
 Semedo (Kedung Banteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Semedo (Pekuncen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java